Ананичи () — деревня в Кричевском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Лобковичского сельсовета.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, на правом берегу ручья Липовка, к югу от реки Чёрная Натопа, на расстоянии примерно 10 километров (по прямой) к северо-северо-западу (NNW) от Кричева, административного центра района. Абсолютная высота — 166 метров над уровнем моря.

История 
В конце XVIII века деревня входила в состав Мстиславского воеводства Великого княжества Литовского.

Согласно «Списку населенных мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт входил в состав Ананичского сельского общества Малятичской волости Чериковского уезда Могилёвской губернии. В деревне имелось 60 дворов и проживало 355 человек (180 мужчин и 175 женщин).

Население 
.

Примечания 

Населённые пункты Кричевского района